

Буличово — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Буличово — присілок, Сафоновський район, Смоленська область